NIP steht als Abkürzung für:

 National Independent Party, eine Partei in Lesotho
 Nettoinlandsprodukt, ein Maß der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung
 New Identity Process, eine Bezeichnung für ein psychotherapeutisches Verfahren, siehe Bonding (Psychotherapie)
 Ninjas in Pyjamas, ein schwedisches E-Sport Team
 Nippo-Vini Fantini, ein italienisches UCI-Radsportteam
 Non Impact Printing, ein Druckverfahren
 Nude in Public, eine englische Bezeichnung für Exhibitionismus

NIP